Рашевський Іван Григорович — український художник і скульптор.
 Рашевський Олександр Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рашевський Сергій Олександрович — російський інженер, полковник.

Див. також 
 Рашевські

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Рашевські  // 
Прізвища